Cor Caroli bezeichnet:

* Cor Caroli, Stern im Sternbild Jagdhunde
 Cor Caroli (Sternbild), historisches Sternbild
 Cor Caroli (Schiff), Segelyacht, mit der Georgi Georgiew eine Weltumsegelung durchführte